Landmacht (algemeen)
 Deel van de Nederlandse krijgsmacht: Koninklijke Landmacht
 De voorganger van het Landcomponent van Defensie, een van de vier onderdelen van het Belgische leger.